Shin steht für:
 Shin, männlicher Vorname
 Shin (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Shin (Fluss), Fluss in Schottland

Shin hat im Japanischen, je nach Kanji-Transkription, verschiedene Bedeutungen:
 Shin (新) bedeutet 'neu', siehe bspw. Shinkansen 

Siehe auch:
 Schin
 Shinn